Esteban Gutiérrez puede referirse a:
Esteban Gutiérrez Gómez (n. 1963), escritor español.
Esteban Gutiérrez Gutiérrez (n. 1991), piloto mexicano.
Esteban Gutiérrez Fernández (n. 1960), futbolista español.
Esteban Gutierrez Fernandez, 
Dueño/CEO de PedidosYa.